

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Gann – villaggio della contea di Knox, Ohio

Mitologia
 Gann – re dei Fomoriani nella mitologia irlandese

Persone
 Gann mac Dela (XX o XVI secolo a.C.) – re supremo d'Irlanda 
 Ernest K. Gann (1910-1991) – aviatore, scrittore, sceneggiatore statunitense
 Jason Gann – comico, attore e sceneggiatore australiano
 Kyle Gann (1955) – compositore, musicologo e critico musicale statunitense
 Thomas Gann (1867-1938) – medico e archeologo amatoriale irlandese
 William Gann (1878-1955) – economista statunitense

Altro
 Gann Academy – scuola ebraica fondata nel 1997, supportata da Joseph Gann